Diocesi di Roso
 Đovani Roso, calciatore croato

Altri progetti